Самуилова крепост може да се отнася за:

 Самуилова крепост, средновековна крепост между планините Беласица и Огражден, в близост до село Ключ, България;
 Самуилова крепост, село в община Петрич, България;
 „Самуилова крепост“, тютюнева кооперация, съществувала в Петрич, България, от 1924 до 1947 г.;
 Самуилова крепост, средновековна крепост в град Охрид, Република Македония.